2030 steht für:

 2030, eine Zahl
 2030, Jahr im 21. Jahrhundert
 2030 v. Chr., Jahr im 21. Jahrhundert vor Christus
 2030 – Aufstand der Alten, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2007
 2030 – Aufstand der Jungen, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2011